Arruitz és una localitat navarresa inclosa al municipi de Larraun.. Es troba a 32 km de Pamplona.

El 2014 tenia una població de 102 habitants, amb una densitat de població de 16,89 hab/km² i una superfície de 6,04 km².

Referències